Klincewicz

 Marian Klincewicz – artysta plastyk, grafik, twórca ekslibrisów
 Teodor Klincewicz – działacz opozycji w PRL